Attention – album dei Septic Death del 1991
 Attention – singolo dei We Are the In Crowd del 2013
 Attention – singolo di Charlie Puth del 2017
 Attention – singolo di Ulrikke Brandstorp del 2020